Hylomorfisme (informatica) - functie gebruikt in de informatica
 Hylomorfisme (Aristoteles) - stelling van Aristoteles